Richard Woolsey est un personnage de l'univers de fiction des séries télévisées Stargate SG-1 et Stargate Atlantis, interprété par l'acteur Robert Picardo. Il apparaît pour la première fois en tant que membre bureaucratique du NID dans l'épisode 7x18 - Héros , et réapparaît dans plusieurs épisodes de Stargate SG-1 jusqu'à la saison 10. Il est aussi un personnage récurrent dans les saisons 3 et 4 de Stargate Atlantis avant d'en devenir un des principaux dans la saison 5.

Présentation

Personnage dans Stargate SG-1 
À la suite de la mort du  Janet Fraiser dans la saison 7 de Stargate SG-1, Richard Woolsey est envoyé au SGC par le sénateur Robert Kinsey pour examiner les décisions du commandement en menaçant le personnel de la cour martiale en cas de non-coopération. Cependant quand il réalisa que Kinsey était associé à la Confrérie et quelles étaient ses véritables ambitions, il se tourna vers le général George Hammond pour chercher des preuves de cette association, lui expliquant qu'il faisait ce qu'il croyait juste. Son rapport au président Henry Hayes dans l'épisode 7x20 - Lutte de pouvoir présentait des preuves compromettantes contre Kinsey, obligeant ce dernier à démissionner. Richard Woolsey revint dans l'épisode 9x09 - Prototype, et encouragea le SGC à prendre de grand risques pour capturer l'hybride goa'uld-humain-ancien Khalek pour en apprendre plus sur le processus de l'Ascension.
 
Toutefois, les recherches ayant provoqué des blessés et des morts parmi les membres du SGC, il reconnut avoir fait une erreur et présenta ses excuses auprès de l'équipe SG-1. Devenu le représentant américain de la Commission Internationale de Surveillance, Woolsey et d'autres représentants furent secourus par SG-1 et l'équipage de l'Odyssée, à la suite de l'incident du site Gamma, ce qu'il considérera plus tard comme une "expérience surprenante". Il fit trois autres apparitions durant la saison 10, dans les épisodes 10x01 - L'oricy, 10x02 - Dans les bras de Morphée et 10x14 - Question de confiance. Quand Daniel Jackson se transforma en prêcheur, Woolsey se rappela de l'incident provoqué par Khalek et jugea qu'il était trop dangereux de le laisser en vie. Cependant, d'autres solutions furent trouvées à ce problème.

Personnage dans Stargate Atlantis

Saison 3 
Faisant face à la menace wraith, Woolsey prévint le  Weir que la CIS envisageait d'emmener l'E2PZ d'Atlantis vers la Terre, afin de faire fonctionner la plateforme de défense en Antarctique. Il fit aussi partie de la commission d'enquête de la CIS qui rappela sur Terre le  Weir pour qu'elle s'explique sur l'échec de l'alliance avec les Wraiths. Il éprouva véritablement du respect pour Weir et essaya de défendre ses actions, mais il dut céder face aux autres membres. La CIS l'envoya sur Atlantis pour évaluer les compétences de Weir aux commandes. Durant son évaluation, il fit une assez mauvaise impression aux membres de l'expédition. Cependant, il se rangea au dernier moment du côté du  Weir en envoyant un rapport modifié en sa faveur à la CIS, ce qui autorisa cette dernière à garder le commandement d'Atlantis. Lorsque des Anciens retrouvés vivants réclamèrent le contrôle de la cité, Woolsey et le général Jack O'Neill furent envoyés négocier avec eux, et ils furent piégés là-bas quand les Asurans vinrent envahir Atlantis. Durant la mission de secours organisée pour les sauver, Woolsey fut volontairement dupé par leurs sauveteurs sur le déroulement des opérations afin de ne pas compromettre le plan, ce qui le frustra quand il l'apprit.

Saison 4 
Après que le colonel Samantha Carter fut nommée au commandement d'Atlantis, Woolsey reçut de nouveau l'ordre d'aller sur Atlantis pour évaluer ses compétences. Il se retrouva au beau milieu d'une situation dangereuse et vit pour la première fois un Wraith face-à-face. Il établit un rapport plutôt favorable sur les méthodes du colonel Carter, mais tenant à faire un rapport aussi consciencieux que possible, il lui indiqua que certains faits auxquels il avait assistés ne pouvaient pas le rendre plus positif. Dans le futur proche d'un temps alterné, Woolsey devint le chef d'Atlantis après que le colonel Carter mourut en détruisant trois vaisseaux-ruches wraiths, et ordonna que toutes les ressources devaient se focaliser sur la protection la cité en priorité, au détriment de l'aide apportée aux humains de la galaxie, menacés par la domination du Wraith Michael.

Saison 5 
La CIS rappelle Samantha Carter sur Terre. C'est Richard Woolsey qui l'accueille pour l'informer d'un important changement : elle est remplacée par lui-même. Quand Woolsey débarque sur Atlantis, chacun s'attend à un changement de ton. Woolsey représente directement la commission. Son arrivée au beau milieu d'une crise avec la contagion du  Keller démontra ses aptitudes à prendre une décision et lui valut très vite la reconnaissance du personnel. Malgré cela, Richard Woolsey eut des doutes sur lui-même. Accro aux règles et à une bonne conduite, Woolsey transgressa une demi-douzaine de protocole pour sauver Keller, ce qui le rendit très frustré. Bien qu'un peu bureaucrate, Woolsey prouva qu'il savait prendre une décision. Quand Weir revint sur Atlantis sous la forme de FRAN, Woolsey était prêt à mourir plutôt que de laisser les Asurans lui dicter son commandement. Il protégea la cité en expédiant ces Réplicateurs directement dans l'espace. Woolsey tenta de négocier avec les Wraiths, et vit la cité envahie par Michael. Il alla en personne défendre l'équipe du colonel Shepard retenu en otage pour un procès. Xiao, membre de la CIS, vint après 9 mois en poste évaluer Woolsey et le féliciter : il fut promu président d'une agence environnementale. Traduction: il était mis à la retraite et remplacé par Xiao. Il prit très mal la nouvelle et comprit que Xiao s'était vue promettre la direction d'Atlantis par le  Conrad, un membre de la CIS, si elle arrangeait son rapport pour faire virer. Grâce au "faux"  Conrad (créé par une espèce alien pour remercier Woolsey d'avoir choisi d'assurer leur survie au détriment de sa carrière), Xiao crut que la CIS s'était servie d'elle et rendit un rapport plus qu'élogieux sur Woolsey, lui permettant de garder son poste. C'est également sous le commandant de Woolsey, en accord avec le SGC et le colonel Carter, que la cité revint sur Terre pour arrêter un vaisseau-ruche. Richard Woolsey est actuellement toujours en poste.

Caractéristiques 
Avant de prendre ses fonctions dans le NID, Woolsey était avocat pour le Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis et ensuite pour le Defense Policy Board. Il a un MBA et un LLB de Harvard. Woolsey a également exercé les métiers de juriste et de comptable, avant d'être directeur de diverses agences. On ne connaît pas grand chose de sa vie de famille, à part qu'il a été marié, qu'il n'a pas d'enfant, et qu'il avait un yorkshire qu'il adorait, mais que sa femme a pris lors de leur divorce, et qu'il avait un père atteint de la maladie d'Alzheimer.

Son interprète, Robert Picardo, le décrit comme un "homme dur", un "observateur extérieur" envoyé pour blâmer. Il le décrit aussi comme le "bureaucrate ultime" mais plus attachant que Dick Cheney.

Articles connexes 
 Stargate
 Stargate Atlantis

Références 

Tau'ri
Personnage de fiction américain
Personnalité politique de fiction